Igavere es una aldea situada en el municipio de Tartu, en el condado de Tartu, Estonia. Tiene una población estimada, en 2021, de . 

Está ubicada al norte del condado, entre el lago Võrtsjärv y el lago Peipus, al norte del río Emajõgi y al sur de la frontera con el condado de Jõgeva.

Referencias

Localidades de Estonia
Condado de Tartu